Rodney Martin, un athlète et sprinteur américain (1982 -). 
 Rodney Martin, un ancien joueur de squash australien (1965 -).